Il doppio maschile  dell'Ericsson Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2001.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Woodbridge ha partecipato in coppia con Jonas Björkman.

Björkman e Woodbridge hanno perso in finale 7–5, 7–6 (7–3) contro Jiří Novák e David Rikl.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (finale)
 Daniel Nestor /  Sandon Stolle (secondo turno)
n/a
 Jiří Novák /  David Rikl (campioni)
 Nicklas Kulti /  Maks Mirny (terzo turno)
 Donald Johnson /  Rick Leach (quarti di finale)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (secondo turno)
 Wayne Arthurs /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

 Byron Black /  Jared Palmer (secondo turno) 
 David Adams /  Martín García (terzo turno) 
 Roger Federer /  Dominik Hrbatý (terzo turno) 
 John-Laffnie de Jager /  Ellis Ferreira (quarti di finale) 
 Lucas Arnold /  Tomás Carbonell (secondo turno) 
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (terzo turno) 
 Michael Hill /  Jeff Tarango (terzo turno) 
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (terzo turno) 
 Mark Knowles /  Brian MacPhie (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Ericsson Open 2001
ATP Tour 2001